Příjmení Malcev nosí více významných osobností:

 Alexandr Malcev (* 1949) – bývalý ruský hokejový útočník
 Oleg Malcev (* 1967) – bývalý reprezentant Ruska v judu
 Viktor Malcev (1920–2002) – český tanečník, choreograf a taneční kritik
 Vjačeslav Malcev (* 1964) – ruský právník a politický aktivista

Ruská příjmení